Кульмина́ция (от  — вершина) — многозначное слово:

Термин 
 Кульминация в астрономии — момент прохождения светила через небесный меридиан в процессе его суточного движения.
 Кульминация в литературе — момент наивысшего напряжения в развитии литературного произведения.
 Кульминация в музыке — момент наивысшего напряжения в развитии музыкального произведения.

Прочее 
 «Кульминация» — телесериал, показанный в США компанией CBS в период 1954—1958. Каждая серия представляла отдельную психологическую или мистическую драму.
 «» — одна из самых известных работ художника Обри Бёрдслея, иллюстрация к пьесе Оскара Уайльда «Саломея».
 «Кульминация» — конкурс современной русскоязычной драматургии.

См. также 
 Климакс

Примечания